
Гу́лый (); женская форма Гу́лая, Гула́я () — русская и украинская фамилия, этимологически восходящая к украинскому прозвищу Ґулий («безрогий»). Известные носители:

Гулый 
 Гулый, Денис Юрьевич (род. 1993) — казахстанский футболист.
 Гулый, Иван Михайлович (1940—2013) — украинский предприниматель в области сельского хозяйства, Герой Украины.
 Гулый, Константин Макарович (1887—1937) — советский партийный, профсоюзный и государственный деятель, член ЦК КП(б)У (1925—1936), нарком труда УССР (1926—1932).
 Гулый, Максим Федотович (1905—2007) — один из основателей советской и украинской биохимии, Герой Украины.
 Гулый-Гуленко, Андрей Алексеевич (1886—?) — военный деятель Украинской народной республики, генерал-хорунжий армии УНР.

Гулая 
 Гулая, Анастасия Евдокимовна (1913—1980) — звеньевая по выращиванию конопли, Герой Социалистического труда.
 Гулая, Инна Иосифовна (1940—1990) — советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
 Гулая, Надежда Максимовна (род. 1936) — украинский учёный в области медицинской биохимии, член-корреспондент НАН и АМН Украины.

См. также 
 Гулыга

Примечания